Ки́нгстон () — фамилия и топоним.

 Кингстон — задвижка или клапан, перекрывающий доступ в корабельную (судовую) систему, сообщающуюся с забортной водой.

Топоним 
 Кингстон — невключённая территория в округе Адамс, штата Иллинойс, США.
 Кингстон — город, Новая Зеландия.
 Кингстон — город, провинция Новая Шотландия, Канада.
 Кингстон — город, штат Нью-Йорк, США.
 Кингстон — город, провинция Онтарио, Канада.
 Кингстон — Новая Шотландия, Канада.
 Кингстон — административный центр острова Норфолк, территория Австралии.
 Кингстон — город в штате Пенсильвания, США.
 Кингстон — столица и главный порт Ямайки.
 Кингстон (Кингстаун; после 1921 года — Дун-Лэаре) — пригород, административный центр графства Дун-Лэаре-Ратдаун, провинция Ленстер, Ирландия.
 Кингстон — город в округе Микер, штат Миннесота, США.
 Кингстон — тауншип в округе Микер, Миннесота, США.
 Кингстон — гавань на Ямайке.
 Кингстон — база Канадских вооружённых сил в Кингстоне (Онтарио).
 Кингстон — пригород Логан-Сити, штат Квинсленд, Австралия.
 Кингстон — город в Тасмании, Австралия.

Персоналии 
 Кингстон, Алекс (род. 1963) — британская актриса (телесериалы «Доктор Кто» и «Скорая помощь»).
 Кингстон, Джордж (род. 1939) — канадский хоккейный тренер.
 Кингстон, Кофи (род. 1981) — американский и ганский рестлер.
 Кингстон, Ларри (род. 1980) — ганский футболист, полузащитник.
 Кингстон, Натали (1905—1991) — американская актриса немого кино.
 Шон Кингстон (Кишан Андерсон ; род. 1990) — американский певец, рэпер, автор песен и актёр.
 Кингстон, Эдди (род. 1981) — американский рестлер.

См. также 
 Кингстон-апон-Темс () — город в графстве Суррей, одно из западных предместий Лондона.
 Кингстон-апон-Халл (, также Халл, Гулль) — город в графстве Восточный райдинг Йоркшира, Англия.
 Кингстон Коммьюникейшн — футбольный стадион в Кингстон-апон-Халле, Англия.
 Кингстаун — город и порт острова Сент-Винсент, столица государства Сент-Винсент и Гренадины.
 Kingston Technology — американская компания, производитель компьютерных комплектующих.